A Equipe Mongol de Copa Davis representa Mongólia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Mongolian Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Mongol)

Mongolia